Adrienne Couvreur, (1692-1730), actrice française.
André Couvreur (1865-1944), romancier français.
Auguste Couvreur (1827-1894), homme politique belge.
Bénédicte Couvreur (?-), productrice de cinéma française.
Denis Couvreur (1959-), chanteur pour enfants.
Jean Couvreur, mécanicien français.
Martine Carrillon-Couvreur (1948-), femme politique française.
Michel Couvreur (1928-2013), embouteilleur indépendant belge de whisky écossais.
Philippe Couvreur (1951-), juriste, professeur et greffier à la Cour internationale de justice.
Séraphin Couvreur (1835-1919) prêtre jésuite et sinologue français.

Profession 
 Couvreur

Voir aussi 
 
Patronyme belge
Patronyme français